

Patronyme  
Vella est un nom de famille italien (présent surtout en Sicile) et maltais (l'un des plus courants dans l'archipel), notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Adam Vella (né en 1971), tireur sportif australien ; 
 Daphne Vella (1964-2017), journaliste et blogueuse maltaise ;
 George Vella (né en 1942), homme politique maltais ;
 Giuseppe Vella (1749-1814), historien et faussaire italien ;
 Glen Vella (né en 1984), chanteur maltais ; 
 Karmenu Vella (né en 1950), homme politique maltais ; 
 Michelangelo Vella (1710-1792), compositeur, organiste et pédagogue maltais ; 
 Silvio Vella (né en 1967), joueur de football maltais ; 
 Véronique Vella (née en 1964), actrice française sociétaire de la Comédie-Française.

Toponymes  

 Vella, une localité et une ancienne commune suisse du canton des Grisons, située dans la région de Surselva.
 Vella, une commune rurale au Burkina Faso.
 Vella Lavella, une île de  située dans la province occidentale des Salomon ; 
 Golfe de Vella, une étendue d'eau située dans la province occidentale des Salomon.

Botanique 
 Vella L., 1753 : un genre de plantes de la famille des Brassicaceae.

Entomologie 
Vella Navás, 1913 : un genre d’insectes de la famille des Myrmeleontidae.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais